Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1983/84 стал итальянский «Ювентус», обыгравший в финале «Порту». На следующий год клуб завоевал и Кубок европейских чемпионов.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1983-84 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА